Rollschemel steht für:

 ein zweiachsiges Schienenfahrzeug, siehe Rollbock
 ein mehrachsiges Schienenfahrzeug in der Schweiz, siehe Rollwagen (Transport) #Schweiz